Le nom Bamberg peut désigner :
Bamberg, une ville allemande.
 La principauté épiscopale de Bamberg, une principauté ecclésiastique du Saint-Empire romain germanique.
 Le cratère Bamberg sur Mars nommé d’après la ville.
Bamberg dans la province d’Ontario, au Canada.
Bamberg, dans l’État de Caroline du Sud, aux États-Unis.
Le comté de Bamberg, en Caroline du Sud, aux États-Unis.
 Felix Bamberg (1820-1893), diplomate prussien.

Voir aussi 
 Bamberger
 Bible de Bamberg